Zbuczyn est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Zbuczyn, dans le powiat de Siedlce
 du village de Zbuczyn, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme